Benešov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Benešov (distrikt), Mellersta Böhmen, 
 Benešov, ort i Mellersta Böhmen, 
 Benešov (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar